Debate
Debates (coleção) - uma coleção de obras consideradas vanguardistas lançada pela Editora Perspectiva

Desambiguação